Renault Type D, modello di motore
Renault Type D, modello di autovettura del 1901